Podstawki (ukr. Підставки) – wieś na Ukrainie w rejonie buskim obwodu lwowskiego.

Rejon buski
Wsie w obwodzie lwowskim